El 1.º Ejército Japonés (第1軍 Dai-ichi gun) era un ejército del Ejército Imperial Japonés. Fue formado y desmovilizado en tres ocasiones separadas.

Historia 
El 1.º Ejército Japonés se formó inicialmente durante la Primera Guerra Sino-Japonesa del 1 de septiembre de 1894 al 28 de mayo de 1895 bajo el mando del General Yamagata Aritomo. Participó en todas las batallas principales de ese conflicto y fue desmovilizado al final de la guerra.

Fue reclutado para la guerra ruso-japonesa del 2 de febrero de 1904 al 9 de diciembre de 1905 bajo el mando del general Kuroki Tamemoto. Sus fuerzas fueron las primeras en aterrizar en Corea y Manchuria y lucharon en la mayoría de las campañas principales de la guerra, incluida la batalla del río Yalu, la batalla del Paso Motien, la batalla de Liaoyang, la batalla de Shaho, la batalla de Sandepu y la batalla de Mukden. Fue de nuevo desmovilizado al final de ese conflicto.

El 1.º Ejército Japonés se reclutó nuevamente el 26 de agosto de 1937 en Tianjin, China, bajo el mando del Ejército de Guarnición de China. Además de proteger el asentamiento japonés en Tianjin, sirvió como refuerzo para el recién formado Ejército del Área del Norte de China después del Incidente del Puente de Marco Polo durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Posteriormente, el 1.º Ejército participó en varias campañas en el norte de China bajo el mando operativo del Ejército del Área del Norte de China, incluido el Incidente del Norte de China, la Operación Ferroviaria Beiping-Hankou y la batalla de Taiyuan antes de ser desmovilizado el 30 de septiembre de 1945 en Taiyuan, provincia de Shanxi después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Comandantes

Oficiales al mando

Jefes de Estado Mayor

Referencias 
 Jowett, Bernard (1999). The Japanese Army 1931-45 (Volume 2, 1942-45). Osprey Publishing. ISBN 1-84176-354-3.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937-1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.
 Marston, Daniel (2005). The Pacific War Companion: From Pearl Harbor to Hiroshima. Osprey Publishing. ISBN 1-84176-882-0.